Лос Пласерес има више значења:

 Лос Пласерес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Пласерес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пласерес (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пласерес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пласерес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пласерес (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пласерес (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пласерес (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пласерес (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пласерес (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пласерес (Куизео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пласерес (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пласерес, Ел Естрибо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пласерес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Пласерес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Пласерес (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пласерес (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику